Frederico Chaves Guedes futbolista brasiler
 Frederico Rodrigues Santos futbolista brasiler